Rivière Alma peut se référer à:

Toponymes
 Rivière Alma (rivière Manouane), un affluent de la rivière Manouane, dans Mont-Valin, Le Fjord-du-Saguenay, au Québec, au Canada.
 Alma (La Crimée)
 Alma (Nouvelle-Zélande)
 Rivière Alma (Australie), un affluent de  de la Rivière Lyon

Voir aussi 

 Rivière Almaș (homonymie)

Homonymie de toponyme